Sécheval est une commune française du département des Ardennes.
 Sécheval est un hameau de la commune belge d'Aywaille.